sirály, madárfajok
Sirály (1896), Anton Pavlovics Csehov színdarabja
Sirály hadművelet, Möwe német hadműveletek 1942-ben
Sirály, Zelk Zoltán verse
A sirály, az Edda Művek száma
Sirály, a Nagykanizsai Sörgyár terméke
Sirály, szárnyashajó
Sirály étterem a fővárosi VI. kerületi Király utca 50. szám alatt 2006 őszétől 2013 tavaszáig
Sirály (1968), angol-amerikai film, rendezte: Sidney Lumet
Sirály (1970), szovjet film, rendezte: Julij Karaszik
Sirály (2018), amerikai film, rendezte: Michael Mayer